Cardenal Albani puede referirse a cualquiera de los miembros de la aristocrática familia italiana Albani, que ocuparon en muchas ocasiones el cargo de cardenal de la Iglesia católica:

 Alessandro Albani (1692-1779), mecenas de las artes e impulsor de Villa Albani (1745-1763) donde trabajaron el arquitecto Carlo Marchionni y el pintor Rafael Mengs. Su bibliotecario fue Winckelmann.
 Annibale Albani (1682-1751).
 Gian Francesco Albani (1720-1803).
 Giuseppe Albani (1750-1834).
 Giovanni Francesco Albani, que llegó a papa como Clemente XI (1649-1721).